Bundesbauminister waren über die Jahre verschiedenen Resorts „zugeordnet“:
 von 1949 bis 1998 → siehe: Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
 von 1998 bis 2013 → siehe: Bundesministerium für Verkehr und Bau
 von 2013 bis 2018 → siehe: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
 von 2018 bis 2021 → siehe: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
 seit 2021 → siehe: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Siehe auch:
 Liste der deutschen Bauminister
 Bauministerium